Srub může být:

 srub – dřevěná roubená stavba
 srub (opevnění) – opevněná vojenská stavba
 dělostřelecký srub
 minometný srub
 pěchotní srub

Související články 
 Sruby – obec u Chocně v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji
 Srubec – obec v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji
 šrub – moravsky šroub, šroubek

Externí odkazy